Весна Љубић (Прњавор, 25. мај 1938 — Сарајево, 5. април 2021) била је југословенска и босанскохерцеговачка редитељка и сценаристкиња.

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1973. || Путовање (Кратки филм) || /
|-
| 1975. || Симха (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Пркосна делта || /
|-
| 1986. || Посљедњи скретничар узаног колосијека || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2002. || Адио Керида || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2011. || Босанска рапсодија на рубу знаности (Видео документарни) || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1973. || Путовање (Кратки филм) || /
|-
| 1975. || Симха (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Пркосна делта || /
|-
| 1986. || Посљедњи скретничар узаног колосијека || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2011. || Босанска рапсодија на рубу знаности (Видео документарни)|| /
|}

уредник 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1973. || Путовање (Кратки филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1938.
Умрли 2021.
Босанскохерцеговачки редитељи
Босанскохерцеговачки сценаристи
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи
Прњаворчани
Умрли од последица ковида 19 у Босни и Херцеговини